Late Night Feelings – singolo di Mark Ronson del 2019
Late Night Feelings – album di Mark Ronson del 2019